Глуща́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Глущак Анатолій Степанович — український поет, перекладач, шаховий композитор.
 Глущак Олег Казимирович — старший сержант Збройних сил України у відставці, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Глущак Олег Миколайович (1983—2014) — сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища